

Чеховець — річка в Українських Карпатах, права притока Ріки (басейн Дунаю)

Чеховець — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства